Misanthro-thérapie (15 années d'analyse) est une compilation du groupe de death metal progressif français Misanthrope. Il s'agit d'un coffret limité à deux mille copies contenant deux disques compacts et deux DVD. Le premier disque comporte des pièces du groupe ainsi que des collaborations (avec Stille Volk entre autres) alors que le second présente principalement des extraits de spectacles et des reprises de groupes divers tels que Coroner, At The Gates et Trust. Les DVD pour leur part se composent d'environ quatre heures de spectacles et d'entrevuesSite du groupeMisanthro-thérapie sur AllMusicMisanthro-thérapie sur Metal Archives.

Liste des chansons de l'album 
Disque 1

Disque 2

Références 

Album de Misanthrope
Album musical sorti en 2004